Таманский (Таманская) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Таманский, Иван Трофимович (1775—1851) — русский архитектор, реставратор и преподаватель.
 Таманский, Иван Иванович (1821—1875) — калужский губернский архитектор (с 1847), сын И. Т. Таманского.
 Таманский, Иосиф Павлович (не позднее 1880 — 1918) — начальник 4-го участка народной милиции Рязанского уезда по селу Спас-Клепики.
 Таманский, Пётр Иванович (1806—1883) — петербургский архитектор, автор здания Кронверкского Арсенала у Петропавловской крепости, сын И. Т. Таманского.

Топоним 
 Таманский — посёлок в Темрюкском районе Краснодарского края.
 Таманский залив  — залив у восточного берега Керченского пролива Азовского моря
 Таманский полуостров (также Тамань) — полуостров в Краснодарском крае

См. также